A Profi Bajnokság I osztályában 1933-34-ben 12 csapat küzdött a bajnoki címért. A Ferencváros tizenharmadik bajnoki címét szerezte meg. Először fordult elő 1926 óta, hogy vidéki csapat az első három hely valamelyikén végzett volna, ez idén a Bocskainak sikerült.

Tíz évi élvonalbeli szereplés után kiesett a Nemzeti FC, helyére a Soroksár FC érkezett.

A Magyar Kupáért a Soroksár FC és a BSZKRT mérkőzött meg, két döntetlen 2-2, 1-1 után a harmadik találkozón tudott győzni a soroksári csapat 2-0 ra. Az elődöntőt a Püspökladányi MÁV és a Szolnoki MÁV játszotta.

A Magyar Labdarúgó-szövetség ifjúsági és kölyök (12-15 éves) bajnokságot is rendezett.

A végeredmény 

Bajnok Ferencváros tagjai: Háda József (21), Polgár Gyula (10), Papp Lajos László (22), Lyka Antal (21), Móré János (22), Lázár Gyula (22), Táncos Mihály (18), Takács II József (13), Sárosi I György (20), Toldi Géza (21), Kemény Tibor (21), Székely Béla (8), Korányi I Lajos (8), Hunyadi II János (4), Rátkai Károly (4), Hoffmann László (3), Kutasi Károly (1), Barna Sándor (1).

Edző: Blum Zoltán

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok